Der Irre Iwan steht für:
 Irrer Iwan, ein U-Boot-Manöver
 Tatort: Der Irre Iwan, deutscher Kriminalfilm von 2015 aus der Reihe Tatort